Костолац () — город в Сербии в общине Пожаревац, Браничевский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляет 9569 человек.

На месте города был важный римский город Виминациум. В его окрестностях находятся тепловые электростанции и угольные шахты.

История

Ссылки 
 Prezentacija Kostolca (-{Kostolac.INFO}-)
 Костолац - прво гробље мамута у свету („Вечерње новости“, 12. јун 2012)

Населённые пункты Сербии